Napf steht für:

 eine kleine deckellose Schüssel
 Napf (Einheit), altes bayerisches Volumenmaß
 Napf (Bannwald), Schutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Napf (Berg) (), Berg in der Schweiz
 Naturschutzgebiet Napf, Naturschutzgebiet im Schweizer Kanton Luzern
 Napf (Tennengebirge) (), Berg im Tennengebirge, Österreich

Personen:
 Karl Napf (* 1942), deutscher Autor und Mundartdichter